|-
| 134101 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134102 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134103 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134104 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134105 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134106 - ||  || 13 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 134107 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134108 - ||  || 14 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134109 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134110 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134111 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134112 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134113 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134114 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134115 - ||  || 15 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134116 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134117 - ||  || 19 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134118 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 134119 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134120 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134121 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134122 - ||  || 20 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 134123 - ||  || 20 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134124 Subirachs || 2005 AM || 2 ianuarie 2005 || Begues || Begues
|-
| 134125 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134126 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134127 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134128 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134129 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134130 Apáczai ||  || 3 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 134131 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134132 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134133 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134134 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134135 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134136 - ||  || 8 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 134137 - ||  || 8 ianuarie 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 134138 - ||  || 9 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134139 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134140 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134141 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134142 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134143 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134144 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134145 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134146 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134147 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134148 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134149 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134150 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134151 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134152 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134153 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134154 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134155 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134156 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134157 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134158 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134159 - || 2005 BP || 16 ianuarie 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 134160 Pluis ||  || 16 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 134161 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134162 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134163 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134164 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134165 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134166 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134167 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134168 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134169 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134170 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134171 - ||  || 18 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134172 - ||  || 19 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134173 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134174 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134175 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134176 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134177 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134178 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134179 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134180 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134181 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134182 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134183 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134184 - ||  || 4 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134185 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134186 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134187 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134188 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134189 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134190 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134191 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134192 - ||  || 9 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134193 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134194 - ||  || 8 februarie 2005 ||  || 
|-
| 134195 - ||  || 9 februarie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134196 - || 2005 DW || 28 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134197 - || 2005 EP || 1 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134198 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134199 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134200 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-